Fehér András (1947–2017) zeneszerző
 Fehér András (1954) vízilabdázó, edző
Fehér András (1994) színművész